Aarhus oder Århus bezeichnet:
 Aarhus, zweitgrößte Stadt Dänemarks
 Aarhus (Meteorit), ein 1951 in der gleichnamigen dänischen Gemeinde niedergegangener Meteorit
 Århus Amt, ehemalige dänische Amtskommune
 Aarhus Kommune, dänische Gemeinde
 (2676) Aarhus, Hauptgürtelasteroid, benannt nach der Stadt Aarhus

Siehe auch:
 Aarhus Bugt, Gewässer vor der Stadt Aarhus
 Aarhus-Konvention, ein in der Stadt Aarhus unterzeichneter umweltschutzrechtlicher Vertrag